Охо де Агва де Сан Хуан има више значења:

 Охо де Агва де Сан Хуан (Номбре де Диос), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Охо де Агва де Сан Хуан (Сиудад Фернандез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику